Sepolto vivo (The Premature Burial) – film del 1962 diretto da Roger Corman
Sepolto vivo (Buried Alive) – film del 1990 diretto da Frank Darabont
Sepolto vivo – cortometraggio del 2004 diretto da Antonio Ansalone
Sepolto vivo – romanzo di Edmund Crispin
Sepolto vivo (Grave Danger) – episodio del 2005 della serie TV CSI - Scena del crimine, diretto da Quentin Tarantino